Giovanni Battista Brusasorci dit Giovanni Battista Riccio, peintre véronais du  
 Giovanni Battista Riccio, compositeur vénitien du début de l'ère baroque